Карлос Торрес () — это чилийский астроном и первооткрыватель астероидов, который работает на астрономической станции Серро-Эль-Робле. В период с 1968 по 1982 год совместно с другим астрономами им было открыто в общей сложности 37 астероидов, 18 из которых были открыты самостоятельно.

См. также 
 Делайл Стюарт
 Джованни Де Санктис
 Гульельмо Ригини

Примечания

Литература 
 H. Wroblewski, C. Torres, and S. Barros, Minor Planet Positions, Publicaciones Departmento de Astronomia Universidad de Chile, Vol. II, No. 7, pp. 215–244, (1977)
 H. Wroblewski, C. Torres, S. Barros, and M. Wischnjewsky, Minor planet positions obtained at Cerro Calan Observatory during 1978-1980, Astronomy and Astrophysics Supplement Series, vol. 51, pp. 93–95 (Jan 1983)
 H. Wroblewski, and C. Torres, New proper-motion stars south of declination -40 deg and right ascension between 00 H and 04 H 30 M, Astronomy and Astrophysics Supplement Series (ISSN 0365-0138), vol. 78, no. 2, pp. 231–247 (May 1989)
 H. Wroblewski and C. Torres, New proper motion determination of Luyten catalogue stars (LTT) south of declination -40 degrees and right ascension between 00 H and 04 H 30 M, Astronomy and Astrophysics Supplement Series (ISSN 0365-0138), vol. 83, no. 2, pp. 317–329 (May 1990)
 H. Wroblewski and C. Torres, New proper-motion stars south of declination -40 deg and right ascension between 04h 30m and 16h 00m, Astronomy and Astrophysics Supplement Series (ISSN 0365-0138), vol. 91, no. 1, pp. 129–169 (Nov 1991)
 H. Wroblewski and C. Torres, New proper motion determination of Luyten catalogue stars (LTT) south of declination -40 deg and right ascension between 04 H 30 M and 16 H 00 M, Astronomy and Astrophysics Supplement Series (ISSN 0365-0138), vol. 92, no. 3, pp. 449–472 (Feb 1992)
 H. Wroblewski and C. Torres, Proper motion LTT stars -5<DE<-30, 0<RA<13h30, VizieR On-line Data Catalog: J/A+AS/128/457

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Первооткрыватели астероидов